Cavern Mecca (1981-1984), een voormalig museum in Liverpool, Engeland
 The Beatles Story, een museum in Liverpool, Engeland
 Beatles Museum (Alkmaar), een museum in Alkmaar, Nederlands
 Museo Beatle, een museum in Buenos Aires, Argentinië
 Egri Road Beatles Múzeum, een museum in Eger, Hongarije
 Beatles Museum (Halle), een museum in Halle, Duitsland
 Beatlemania Hamburg, een voormalig museum in St. Pauli, Hamburg, Duitsland

Zie ook 
 Lijst van muziekmusea#Liverpool